Slovenija na olimpijskih igrah nastopa od svoje samostojnosti leta 1992, od tedaj so bili slovenski športniki prisotni na vseh olimpijskih igrah. Pred tem so slovenski športniki zastopali Avstrijo leta 1912 in Jugoslavijo med letoma 1920 in 1988. Skupno so slovenski športniki od osamosvojitve osvojili štiriintrideset olimpijskih medalj, od tega šest zlatih, deset srebrnih in osemnajst bronastih. Najuspešnejša športnica Slovenije na olimpijskih igrah je Tina Maze s po dvema zlatima in dvema srebrnima medaljama.

Udeležbo slovenskih športnikov na olimpijskih igrah koordinira Olimpijski komite Slovenije.

Medalje

Poletne olimpijske igre

Zimske olimpijske igre

Medalje po športih

Medalje po športih

Pregled medalj

Poletne olimpijske igre

Zimske olimpijske igre

Večkratni dobitniki medalj

Zastavonoše

Zunanje povezave

 Olimpijska reprezentanca  na straneh Olimpijskega komiteja Slovenije